Damernas lagtävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016 arrangerades mellan den 5 och 7 augusti 2016 på Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Rankningsomgången skedde den 5 augusti och var samma rankningsomgång som används för den individuella tävlingen. Kvartsfinalerna, semifinalerna och finalen avgjordes den 7 augusti.

Medaljörer

|-
| width="200px" | Lag
| width="200px" colspan="2" |Chang Hye-jinChoi Mi-sunKi Bo-bae
| width="200px" colspan="2" |Tuyana DashidorzhievaKsenia PerovaInna Stepanova
| width="200px" colspan="2" |Le Chien-yingLin Shih-chiaTan Ya-ting
|}

Rekord
Dessa var de rekord som gällde innan genomförandet av tävlingen.

Rankningsomgång med 72 pilar

Rankningsomgång
Rankningsomgången för damerna avgjordes mellan 13:00 och 18:00 den 5 augusti 2016 (lokal tid).

Huvudtävling
Huvudtävlingen bestod av tolv lag om tre bågskyttar i en utslagsturnering där de fyra bästa lagen gick vidare till nästa steg. Vinnarna i semifinalerna möttes i en final om guldet, förlorarna i dito gjorde upp om bronset.

Slutspel

Referenser

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2016